Les Élections législatives slovènes de 1990 se sont déroulées le 8 avril 1990 pour les 80 députés de l'Assemblée nationale. Il s'agit des premières élections législatives libres en Slovénie. L'opposition, réunie au sein de la coalition DEMOS (Opposition démocratique de Slovénie) remporte l'élection, et réalisera l'indépendance de la Yougoslavie.

Résultats

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Politique en Slovénie
 Conseil exécutif de Slovénie
 Gouvernement Drnovšek I

1990
Slovénie
1990 en Slovénie
Avril 1990